Oelsa [], auch Ölsa, abgeleitet vom altslawischen Wort Olšová bzw. Olešná (‘Erlen’) bezeichnet in Sachsen

 Oelsa (Löbau), einen Ortsteil von Löbau, Landkreis Görlitz 
 Oelsa (Rabenau), einen Ortsteil von Rabenau, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
 Klein-Oelsa (Wolešnica), Ortsteil von Boxberg/O.L., Landkreis Görlitz
 Ober- und Nieder-Oelsa (Hornja/Delnja Wólšina), Ortsteil von Mücka, Landkreis Görlitz

sowie:
 den Oelsabach, Nebenfluss bei Rabenau